Эгон фон Найндорф (; , Кобленц — , Тернополь) — генерал-майор Вермахта, кавалер Рыцарского креста Железного креста с Дубовыми листьями.

Первая мировая война 
С 22 марта 1911 года Найндорф начал службу в 12-м егерьском батальоне, в котором командовал ротой в ходе Первой мировой войны.
 
По окончании войны был переведен в Рейхсвер, вначале в 10-й пехотный полк, затем, с 15 октября 1935 года — в 102-й пехотный полк.

С 1 октября 1936 года — лейтенант-полковник, с 1 августа 1939 года — полковник.

Вторая мировая война 
С началом Второй мировой войны Найндорф командовал 456-м пехотным полком, 10 января 1940 года принял командование 433 пехотным полком.
 
С июня 1941 года его полк в России.

В апреле 1942 года награждён Крестом военных заслуг 1-й степени с мечами.
 
После ранения и лечения с 1 июля 1942 года Найндорф — командир 1-й крепостной бригады на о. Крит.

С сентября 1942 года — командир 189-й резервной дивизии.

С 1 мая 1943 года — командир 356-й пехотной дивизии (Тулон).

С 5 октября 1943 года — командир 216-й пехотной дивизии, г. Орел.
 
С 20 октября 1943 года — командир 137-й пехотной дивизии, Гомель.

С 16 декабря 1943 года — командир 6-й пехотной дивизии, Гомель.

С 17 января 1944 года — командир 36-й пехотной дивизии, Бобруйск.

С 22 января 1944 года — командующий гарнизоном Тернополя.

В феврале 1944 года награждён серебряным знаком За ранение.

Возглавил оборону Тернополя в период март - апрель 1944 года, за что, 4 апреля 1944 года, был награждён Рыцарским крестом Железного креста.

15 апреля 1944 года убит при отступлении из Тернополя.

17 апреля 1944 года посмертно награждён Рыцарским крестом Железного креста с Дубовыми листьями.

Награды 
 Железный крест (1914) 2-го и 1-го класса (Королевство Пруссия)
 Почётный крест Первой мировой войны 1914/1918
 Пряжка к Железному кресту 2-го класса
 Пряжка к Железному кресту 1-го класса (2 апреля 1944)
 Крест «За военные заслуги» 1-го класса с мечами (апрель 1942)
 Нагрудный знак «За ранение» (1939) в серебре (февраль 1944)
 Рыцарский крест Железного креста с дубовыми листьями
 рыцарский крест (4 апреля 1944)
 дубовые листья (№ 457) (17 апреля 1944)

Генерал-майоры (вермахт)